

Cinema 
 ODI – Compagnia di doppiaggio fondata da Carlo D'Angelo a Roma, nel 1945.

Geografia 
 Odi  – città dello Stato di Bayelsa (Nigeria), dove avvenne il Massacro di Odi

Informatica 
 ODI – estensione file di immagine OpenDocument

Letteratura 
 Odi  – breve testo in lingua greca contenuto nella versione dei Settanta della Bibbia 
 Odi di Salomone  – apocrifo dell'Antico Testamento
 Odi  – raccolta di 104 poesie in quattro volumi di Orazio
 Odi  – raccolta di 22 poesie di Giuseppe Parini

Onomastica 
 Odi – cognome italiano

Politica 
 ODI (Overseas Development Institute) - think tank indipendente, con sede a Londra, attivo su temi dello sviluppo internazionale e su questioni umanitarie

Sport 
 ODI (One Day International)  – forma di cricket praticata tra squadre nazionali